

Hydronyme 
La  (la Tamise) coule en Angleterre.
La rivière Thames coule au Connecticut, aux États-Unis.
La rivière Thames coule en Ontario, au Canada.
 est l'ancien nom du Waihou, qui coule dans l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Toponyme 

La ville de Thames se situe dans la péninsule de Coromandel en Nouvelle-Zélande.
 Thames est une petite localité dans la province de Buenos Aires, en Argentine.
 Thames est une ville nouvelle de la banlieue de Shanghaï, en Chine.

Autres 
 Thames Television était une chaîne londonienne du réseau ITV Network.
  est le nom de plusieurs navires de la Royal Navy.
 (16481) Thames  est un astéroïde.